En France, le Centre d'études des programmes économiques (CEPE) est le centre destiné à la formation continue du groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) ;
 CEPE est l'abréviation de l'intitulé officiel - « certificat d'études primaires élémentaires » - de l'ancien diplôme français du certificat d'études primaires.